Dinastia Capet, dinastia que governà el Regne de França entre 987 i 1328.
 Capet (peix) (Lepidotrigla cavillone), peix de la família dels tríglids i de l'ordre dels escorpeniformes